Salvador Giner i de San Julián (Barcelona, 1934 - 2019), sociòleg, president de l'Institut d'Estudis Catalans (2005-2013)
 Salvador Giner i Vidal (València, 1832 – 1911), compositor i professor de música